Феннін — округ (графство) у штаті Джорджія, США.
 Феннін — округ (графство) у штаті Техас, США.